VII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1967 odbyły się w Turcji między 26 października a 8 listopada 1967 roku. Mecze rozgrywane były w Adanie, Izmirze, Stambule oraz w Ankarze.

Tytuł sprzed czterech lat broniła reprezentacja Rumunii. Mistrzostwo zdobyła po raz trzeci reprezentacja Związku Radzieckiego.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 20 drużyn które zostały podzielone na 4 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 z każdej z grup grały ze sobą o miejsca 7-16, natomiast zespoły z ostatnich miejsc walczyły ze sobą zajmując miejsca od 17-20.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 17-20 
Tabela

Wyniki

Grupa dla miejsc 9-16 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1967 w piłce siatkowej
1967 w Europie
Turcja w XX wieku
Piłka siatkowa w Turcji
Adana
Sport w Izmirze
Zawody sportowe w Stambule
Zawody sportowe w Ankarze